Вилья-Идальго () — город в Мексике, входит в штат Наярит.

Ссылки 

Города Наярита